Dubbelleven (Nederlandse televisieserie), een Nederlandse dramaserie
Dubbelleven (Vlaamse televisieserie), een Vlaamse televisieserie
Dubbelleven (levensstijl), het leiden van twee verschillende levens tegelijk